Какао има више значења:

 Какао
 Какао (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Какао (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Какао (Абала), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику